Alexis Lamouche (1875-193?), militaire français ;
 Didier Lamouche (1959-), chef d'entreprises français ;
 Léon Lamouche (1860-1945), militaire, diplomate, et dialectologue français ;
 Thierry Lamouche (1955-), illustrateur et graphiste français.

Voir aussi 
 Marianne de Lamouche, une série de timbres français d’usage courant mise en vente générale le 10 janvier 2005